Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Monica Seles 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Manuela Maleeva (semifinali)
 Monica Seles (finale)
 Assente

 Jana Novotná (semifinali)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Belinda Cordwell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1989